Kupka ist der Familienname folgender Personen:

 Augustin Kupka (1844–1897), österreichischer Rechtsanwalt und christlichsozialer Politiker
 Engelbert Kupka (* 1939), Landespolitiker der CSU
 František Kupka (1871–1957), tschechischer Maler
 Franz Kupka (1855–1924), österreichischer Architekt 
 Ingbert Kupka (1939–2017), deutscher Informatiker
 Johann Kupka (1899–1942), deutscher Widerstandskämpfer
 Josef Kupka (1862–1941), Bischof von Brünn
 Mahret Ifeoma Kupka (* 1980), deutsche Kunstwissenschaftlerin, Kuratorin und Autorin
 Markus Kupka (* 1964), deutscher Reproduktionsmediziner
 Martin Kupka (* 1975), tschechischer Politiker
 Paul Kupka (1866–1949), deutscher Archäologe
 Peter Friedrich Kupka (1846–1924), österreichischer Bahnbeamter und Eisenbahnhistoriker
 Theofil Kupka (1885–1920), schlesischer Politiker

Kupka bezeichnet außerdem:
 ein Dorf in der Oblast Tscherniwzi, Rajon Hlyboka in der Ukraine, siehe Kupka (Dorf)
 (5363) Kupka, einen Asteroiden

Siehe auch:
 Hupka